Санта Марија Чачоапам има више значења:

 Општина Санта Марија Чачоапам (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Чачоапам (Санта Марија Чачоапам, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику